

Гвардійський — селище, Кордайський район, Жамбильська область

Гвардійський — хутір, Кримський район, Краснодарський край

Див. також 
 Гвардійське